Il singolare del torneo di tennis San Antonio Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Knowles che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ville Liukko (secondo turno)
 Wayne Black (quarti di finale)
 Assente
 James Sekulov (semifinali)

 Alejandro Hernández (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Alex O'Brien (quarti di finale)
 Jamie Delgado (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 1999